Andreas Engqvist (né le  à Stockholm, en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
En 2005, il débute avec le Djurgårdens IF dans l'Elitserien. Le , Engqvist s'est vu offrir une entente de trois ans avec les Canadiens de Montréal, mais fut envoyé au club école des Canadiens, les Bulldogs de Hamilton. Le , Engqvist joue son premier match dans la LNH contre les Sénateurs d'Ottawa, il y obtient un tir au but, deux mises en échec, et trois tirs bloqués en jouant en moyenne 10 minutes 25 secondes. Le , Engqvist est rappelé à nouveau par les Canadiens pour affronter Les Sabres le lendemain.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2003–2004 || Spånga Hockey|| Division 2|| 32|| 4|| 3|| 7|| 0||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004–2005
| Spånga Hockey|| Division 2|| 32|| 12|| 17|| 29|| 12||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004–2005
|| Spånga Hockey J20|| JA1A|| 13|| 15|| 9|| 24|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004–2005
|| Spånga Hockey J18|| J18 Elit Östra|| 6|| 3|| 6|| 9|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005–2006|| Djurgårdens IF|| Elitserien|| 1 || 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006 || Djurgårdens IF|| J20 SuperElit|| 36|| 6|| 13|| 19|| 6|| 4|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 2006–2007|| Djurgårdens IF|| Elitserien|| 43|| 1|| 3|| 4|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007 || Djurgårdens IF|| J20 SuperElit|| 5|| 1|| 3|| 4|| 4|| 7|| 3|| 4|| 7|| 10
|- 
| 2007–2008 || Djurgårdens IF || Elitserien || 51|| 5 || 7 || 12 || 16 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2007-2008 || Djurgårdens IF || J20 SuperElit || 1|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009 || Djurgårdens IF || Elitserien || 31 || 9|| 7|| 16|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010 || Djurgårdens IF || Elitserien || 55 || 14|| 12|| 26|| 30|| 16|| 5|| 8|| 13|| 0
|-
|2010-2011 ||Bulldogs de Hamilton ||LAH || 71|| 10|| 15|| 25|| 18|| 20|| 4|| 5|| 9|| 0
|-
|2010-2011 ||Canadiens de Montréal ||LNH || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Bulldogs de Hamilton || LAH || 59|| 21|| 23|| 44|| 38|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Canadiens de Montréal || LNH || 12|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Atlant Mytichtchi || KHL || 48|| 12|| 24|| 36|| 22|| 4|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
|2013-2014 || Atlant Mytichtchi || KHL || 49|| 8|| 9|| 17|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Atlant Mytichtchi || KHL || 34|| 13|| 11|| 24|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || HK CSKA Moscou || KHL || 14|| 3||6 || 9||0 || 1 || 0||0 || 0||0 
|-
|2015-2016 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 51|| 18|| 16|| 34|| 8|| 15|| 2|| 5|| 7|| 0
|-
|2016-2017 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 12 || 3 || 8 || 11 || 2 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Djurgårdens IF || SHL || 27||10||12||22||4 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Djurgårdens IF || SHL || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || -|| -|| -|| -|| -

Références 

Naissance en décembre 1987
Naissance à Stockholm
Joueur international suédois de hockey sur glace
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur de l'Atlant Mytichtchi
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché